Binanga Tolu (Huristak), een plaats in Indonesië
Binanga Tolu (Sosopan), een plaats in Indonesië